La voce del sangue (film 1925) – film del 1925, diretto da Maurice Tourneur
 La voce del sangue (film 1931) – titolo originale del film  prodotto e distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer